Dobrewo – wieś w Bułgarii
 Dobrewo – wieś w Macedonii Północnej